Kancelaria prawna
 Kancelaria adwokacka (serial telewizyjny)